Voici la liste des planètes mineures numérotées de 91001 à 92000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

91001-91100

91101-91200

91201-91300

91301-91400

91401-91500

91501-91600

91601-91700

91701-91800

91801-91900

91901-92000 

91001-92000